Caylus bezeichnet

 Caylus (Tarn-et-Garonne), eine französische Kleinstadt in der Region Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
 den Kanton Caylus in der französischen Region Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
 ein Brettspiel von William Attia, siehe: Caylus (Spiel)

Caylus ist auch der Name der Comte de Caylus.